Fegeo – re dell'Arcadia, fratello di Foroneo e padre di Arsinoe (od Alfesibea)
 Fegeo – guerriero troiano figlio di Darete e fratello di Ideo
 Fegeo – nome di personaggi citati nell'Eneide